Paganel est un patronyme porté notamment par :

 Camille Pierre Alexis Paganel (1795-1859), homme politique français ;
 Pierre Paganel (1745-1826), prêtre français et député à la Convention nationale.

 Le personnage de fiction Jacques Eliacin François Marie Paganel, géographe distrait dans l'ouvrage de Jules Verne Les Enfants du capitaine Grant.

Autre 
 Ediciones Paganel, une maison d'édition espagnole.